Dieser Artikel behandelt die australische Fußballnationalmannschaft beim FIFA-Konföderationen-Pokal 2017. Australien nimmt zum vierten Mal am Konföderationenpokal teil und qualifizierte sich durch den Gewinn der Asienmeisterschaft 2015. Bei den drei vorherigen Teilnahmen war Australien als Ozeanienmeister qualifiziert.

Kader 
Am 30. Mai nominierte Australiens Trainer Ange Postecoglou den Kader mit 23 Spielern.

Tim Cahill, Mitch Langerak (ohne Einsatz), Mathew Leckie, Massimo Luongo (ohne Einsatz), Ryan McGowan, Mark Milligan, Mathew Ryan, James Troisi und Bailey Wright (ohne Einsatz) standen schon im Kader für die WM 2014. Mit Dylan und Ryan McGowan stehen zwei Brüder im Kader.

Tim Cahill ist neben dem Mexikaner Rafael Márquez der einzige Turnierteilnehmer, der bereits 2005 am Turnier in Deutschland teilnahm.

Am 12. Juni wurde Mile Jedinak durch James Jeggo ersetzt. Bereits einen Tag zuvor musste Abwehrspieler Brad Smith verletzt absagen; er wurde durch Alex Gersbach ersetzt.

Vorbereitung 
In der Vorbereitung auf das Turnier trafen die Australier am 8. Juni in Adelaide im Rahmen der WM-Qualifikation auf Saudi-Arabien und gewannen mit 3:2. Am 13. Juni verloren sie dann noch in Melbourne gegen Brasilien mit 0:4.

Gruppenphase 

Australien traf in Gruppe B auf Südamerikameister Chile, Weltmeister Deutschland und Afrikameister Kamerun, der sich nach der Gruppenauslosung als letzte Mannschaft für das Turnier qualifizierte. Gegen Deutschland gab es zuvor fünf Spiele, wovon drei Pflichtspiele verloren wurden. Je ein Freundschaftsspiel endete remis und wurde gewonnen. Auch gegen Chile gab es zuvor fünf Spiele, von denen nur das erste in der WM-Vorrunde 1974 remis endete, die anderen aber verloren wurden. Gegen Kamerun gab es zuvor noch kein Spiel.

Einzelnachweise 

FIFA-Konföderationen-Pokal 2017
Australische Fußballnationalmannschaft beim FIFA-Konföderationen-Pokal